Друго Европско првенство у атлетици у дворани одржано је 13 и 14. марта 1971. године у Фестивалској дворани (Фестивална) у главном граду Бугарске Софији.

Учествовале су 23 земље са укупно 323 такмичара. Од земаља које су учествовале на првом Европском првенству 1970 није учествовала Норвешка.

Такмичење се одржало у 23 дисциплине (13 мушких и 10 женских). Нова дисциплина у односу на прошло била је трка на 1.500 метара у женској конкуренцији. Највише успеха у обе конкуренције имала је репрезентација СССРа са укупно 23 освојене медаље од тога 8 златних, 9 сребрних и 6 бронзаних медаља.

Најуспешнији такмичари били су Анджеј Баденски (Пољска), Вера Попкова и Људмила Аксјонова (СССР) са по 2 златне медаље.

На првенству оборено је 7 светских рекорда у дворани 5 у женској и 2 у мушкој конкуренцији.

Земље учеснице 
Учествовала су 323 спортисте из 23 земље. 

  Аустрија 5 (2+3)
  Белгија 6 (5+1)
  Бугарска 34 (16+18)
  Грчка 5 (5+0)
  Данска 1 (1+0)
  Западна Немачка 45 (21+24)
  Ирска 2 (1+1)
  Источна Немачка 13 (7+6)
  Италија 9 (7+2)
  Мађарска 11 (5+6)
  Пољска 29 (21+8)
  Румунија 18 (10+8)
  Совјетски Савез 49 (30+19)
  Југославија 6 (4+2)
  Турска 4 (4+0)
  Уједињено Краљевство 11 (9+2)
  Финска 5 (5+0)
  Француска 16 (11+5)
  Холандија 9 (3+6)
  Чехословачка 15 (9+6)
  Швајцарска 5 (2+3)
  Шведска 10 (7+3)
  Шпанија 12 (11+1)

Освајачи медаља

Мушкарци

Жене

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља у атлетици, жене 

 Биланс медаља у атлетици, укупно

Табела успешности на Европском првенству 1971. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин. Првопласирани је добијао 8 бодова, други 7, а последњи осми 1 бод.

Вишеструки освајачи медаља

Рекорди 
У току Европског првенства у дворани  1971. оборено је: 7 светских, 7 европских 1 15 рекорда европских првенства.

Светски атлетски рекорди у дворани постигнути на Европском првенству 1971. (7)

Европски атлетски рекорди у дворани постигнути на Европском првенству 1971. (7)

Рекорди европских првенстава у атлетици у дворани постигнутих на Европском првенству 1971. (15) 
Ово је списак постигнутих рекорда Европског првенства у дворани на другом првенству Европе 1971. Приказано је стање рекорда на дан 15. март 1971.

 Мушкарци 

 Жене

Укупни биланс медаља после 2. Европског првенства у дворани

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља жене 

 Биланс медаља у атлетици, укупно

Вишеструки освајачи медаља после 2. Европског првенства 1970—1971. 
У ове табеле су унети сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Вишеструки освајачи медаља, мушкарци

Вишеструки освајачи медаља, жене

Референце

Спољашње везе 
 Резултати финалних такмичења
 Комплетни резултати Европских првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани
Атлетика у Бугарској
Спорт у Софији
Атлетика у 1971.